Эдуардо Этчеверри () — уругвайский шахматист.

Чемпион Уругвая 1962 г. Серебряный призер чемпионата Уругвая 1961 г.

В составе сборной Уругвая участник шахматной олимпиады 1962 г. и матча со сборной СССР 1954 г.

В 1963 г. представлял Уругвай в Панамериканском чемпионате.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Этчеверри в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Этчеверри на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад